Ода (Oda) може да се отнася за:

 Ода, жанр в лирическата поезия
 Ода, град в Норвегия
 Ода, град в Япония

Женско име:
 Ода (* 805/806, † 17 май 913) от род Билунги e съпругa на граф Лиудолф, родоначалник на Лиудолфингите.
 Ода (* 873/874; † сл. 30 ноември 903), от род Конрадини, съпруга на Арнулф Каринтийски
 Ода Саксонска (* 875/880; † 2 юли сл. 952) от род Лиудолфинги, съпруга на крал Цвентиболд
 Ода (* ок. 910, † 10 април 963) от род Матфриди, съпруга на граф Гозело от Ардененгау
 Ода († 15 март сл. 973) от род Билунги, съпруга на саксонския маркграф Херман Билунг
 Ода фон Верл (* ок. 1050), съпруга на Лотар Удо II, маркграф на Северната марка